György Vastagh ist der Name folgender Personen:

* György Vastagh (Maler) (1834–1922), ungarischer Maler
 György Vastagh (Bildhauer) (1868–1946), ungarischer Bildhauer